CIJ steht als Abkürzung für:
 den Cour internationale de Justice, die französische Bezeichnung für den Internationalen Gerichtshof 
 das Centre for Investigative Journalism, gemeinnützige Organisation für investigativen Journalismus
 die Compagnie industrielle du jouet, eine französische Spielzeugfirma 
 das Centre for Independent Journalism, ein arabisches Netzwerk für Menschenrechte
 den Flughafen Capitán Aníbal Arab in Cobija, Bolivien (IATA-Code) 

Abkürzung